Золото́е се́рдце:
 Фразеологизм «золотое сердце» (разг.) — о добром, щедром и великодушном человеке.
 «Золотое сердце» — студийный альбом Софии Ротару (1989).
 «Золотое сердце» — музыкальный фильм с Софией Ротару (СССР, 1989).
 «Золотое сердце» — вымышленный космический корабль из научно-фантастического романа «Автостопом по галактике».
 «Золотое сердце» — кинотрилогия датского режиссёра и сценариста Ларса фон Триера, включает фильмы «Рассекая волны» (1996), «Идиоты» (1998) и «Танцующая в темноте» (2000).
 «Золотое сердце» — рассказ французского писателя Бориса Виана из сборника «Волк-оборотень» (, 1970).

См. также 
 «Golden Heart» — сольный альбом Марка Нопфлера (1996).
 Heart of Gold (значения)